Perwomajśke (ukr. Первомайське, ros. Первомайское) – wieś na Ukrainie w rejonie rozdzielniańskim obwodu odeskiego. Populacja 290 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie odeskim
Rejon rozdzielniański